Георги (Гьоше) А. Владикоецов е български възрожденски майстор строител.

Биография 
Владикоецов е роден в град Велес, тогава в Османската империя. Самоук майстор строител е. Негово дело са велешката митрополия, хюкюмата, казармите, болницата, два пашини сарая и много жилищни сгради. В 1874 година дарява четири български средновековни ръкописа на Българското книжовно дружество.

Дъщеря му Елена е женена за Бано Кушев, а синът му Тодор Владикоецов завършва гимназия в Одеса, член е на Румънското книжовно дружество, а при връщането си във Велес събира народни умотворения, които са издадени от БАН.

Родословие

Бележки 

Родени във Велес
Български строители
Български творци от Македония